Liberty Hall steht für:

 Liberty Hall (Dublin), Gewerkschaftszentrale in Dublin, Irland

im NRHP gelistete Objekte:
 Liberty Hall (Alabama), ID-Nr. 84000751
 Liberty Hall (Sumter County, Georgia), ID-Nr. 80001236
 Liberty Hall (Taliaferro County, Georgia), ID-Nr. 70000216
 Liberty Hall (Iowa), ID-Nr. 83000350
 Liberty Hall (Kalifornien), ID-Nr. 89000199
 Liberty Hall (Kentucky), ID-Nr. 71000344
 Liberty Hall (Maine), ID-Nr. 77000089
 Liberty Hall (Maryland), ID-Nr. 76001012
 Liberty Hall (Massachusetts), ID-Nr. 87000246
 Liberty Hall (Mississippi), ID-Nr. 08000197
 Liberty Hall (North Carolina), ID-Nr. 82003433
 Liberty Hall (Pennsylvania), ID-Nr. 78002358
 Liberty Hall (Virginia), ID-Nr. 09000613